Giuseppe Marchi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Marchi (Archäologe) (1795–1860), italienischer Archäologe und Jesuit
 Giuseppe Marchi (Fußballspieler) (1904–1967), italienischer Fußballspieler und -trainer